Auxerrois, région française de la ville d'Auxerre.
 Auxerrois, gentilé des habitants d'Auxerre.
 Auxerrois, cépage blanc originaire du vignoble lorrain.
 Auxerrois, cépage rouge connu sous le nom de côt.

Voir aussi 

 Communauté de l’Auxerrois, structure intercommunale.